Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs ayant participé à la phase finale de la Coupe du monde de football 1934.

Allemagne

Autriche

Argentine

Belgique

Brésil

Égypte

Espagne

États-Unis

France

Hongrie

Italie 

* Au moment de la finale

Pays-Bas

Roumanie

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie 

 
1934